Борці дагестанського походження, олімпійські призери:
 Ібрагімов Магомед Абдулмумінович — срібний призер Олімпіади 2004, представник Узбекистану
 Ібрагімов Магомед Ібрагімхалілович — бронзовий призер Олімпіади 2000, представник Македонії
 Ібрагімов Магомед Ідрісович — бронзовий призер Олімпіади 2016, представник Узбекистану